Aebi steht für:

 Aebi, Schweizer Fahrzeughersteller
 Aebi Schmidt, Schweizer Holding-Gesellschaft der Firmengruppen Aebi und Schmidt

Aebi ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Aebi (* 1958), Schweizer Politiker (SVP)
 Daniel Aebi (* 1973), Schweizer Jazzmusiker
 Doris Aebi (* 1965), Schweizer Politikerin
 Ermanno Aebi (1892–1976), schweizerisch-italienischer Fußballspieler
 Ernst Aebi, Schweizer Fußballspieler 
 Hans Aebi-Müller (1871–1951), Schweizer Fabrikant 
 Hugo Aebi (1921–1983), Schweizer Biochemiker 
 Irène Aebi (* 1939), Schweizer Jazzmusikerin
 Joël Aebi (* 1996), Schweizer Eishockeytorhüter
 Juan Aebi (1923–1985), Schweizer Maler, Zeichner und Siebdrucker
 Johann Ulrich Aebi (1846–1919), Schweizer Erfinder und Unternehmer 
 Magdalena Aebi (1898–1980), Schweizer Philosophin
 Markus Aebi (* 1955), Schweizer Mikrobiologe

 Regina E. Aebi-Müller (* 1971), Schweizer Rechtswissenschaftlerin
 Regula Aebi (* 1965), Schweizer Leichtathletin
 René Aebi (* 1946), Schweizer Schrittmacher
 Tania Aebi (* 1966), US-amerikanische Seglerin
 Ueli Aebi (* 1946), Schweizer Strukturbiologe

Siehe auch:
 Aeby, Familienname